Таричени има више значења:

 Таричени (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Таричени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији